Августа Гессен-Кассельская:
 Августа Гессен-Кассельская (1823—1889) — принцесса и ландграфиня Гессен-Кассельская, после брака — баронесса Бликсен-Финекке.
 Августа Гессен-Кассельская (1797—1889) — супруга Адольфа Фредерика, герцога Кембриджского, бабушка английской королевы Марии Текской.